Birkäuser bezeichnet:
 Kaspar Birkhäuser (* 1946), Schweizer Historiker und Politiker
 Peter Birkhäuser (1911–1976), Schweizer Maler und Grafiker
 Birkhäuser Verlag, ehemaliger Schweizer Wissenschaftsverlag